IJsselmuiden kan verwijzen naar:

 IJsselmuiden (plaats), een plaats in de Nederlandse provincie Overijssel

Of de volgende personen met de achternaam IJsselmuiden:

 Frank IJsselmuiden (1939-2015), Nederlands burgemeester
 Joseph Johan Wilhelm IJsselmuiden (1887-1967), Nederlands politicus